Medway je lahko:

Kraji 
Medway, Maine
Medway, Massachusetts
Medway, Ohio
Medway Towns, Kent

Drugo 
 Medway (reka)
 HMS Medway